Harbecke ist der Name von geographischen Objekten im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:
 Harbecke, Ortsteil der Stadt Schmallenberg
 Harbecke (Brühne), rechter Zufluss der Brühne bei Medebach
 Harbecke (Lenne), rechter Zufluss der Lenne bei Harbecke, Stadt Schmallenberg

Harbecke ist ein Familienname:
 Ulrich Harbecke (* 1943), deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Haarbach
 Harbach
 Harbeck